Medicine Lake steht für:

 Medicine Lake, einen See im Jasper-Nationalpark, Alberta, Kanada
 Medicine Lake Volcano, einen Schildvulkan der Kaskadenkette
 Medicine Lake (Minnesota), eine Stadt im Hennepin County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Medicine Lake (Montana), eine Stadt im Sheridan County, Montana, Vereinigte Staaten